Serica (Σηρική) fou un territori de l'Àsia Central habitat per pobles anomenat seres tot i que probablement aquest no era el seu nom. Segons Ptolemeu tenia a l'oest la Scythia Extra Imaum, al nord la terra desconeguda, a l'est el país dels sinae (xinesos) i al sud, l'Índia.

Bibliografia 
 Dictionary of Greek and Roman Geography, Sir William Smith (Editor), Spottiswoode and Co;, London, 1873
 Oxford Classical Dictionary, Simon Hornblower and Antony Spawforth (Editors), Oxford University Press, 2003

Geografia històrica d'Àsia